Autostrada A19 – autostrada italiana
Autostrada A19 – autostrada belga
Autostrada A19 – autostrada francese
Autostrada A19 – autostrada tedesca
Autostrada A19 – autostrada portoghese
Autostrada A19 – autostrada spagnola